Пхичит:

 Пхичит — одна из центральных провинций Королевства Таиланд.
 Пхичит — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.
 Пхичит, Дуангчай (1944—2014) — лаосский государственный и военный деятель.